Madison este un nume propriu de familie tradițional însemnând son of Maud, adică fiul unei tinere (necăsătorite). Poate fi asociat cu numeroase personalități și cu 20 de comitate din Statele Unite, dintre care:

 James Madison (1751 - 1836), cel de-al patrulea (1809 - 1817) președinte al Statelor Unite ale Americii, este cel mai cunoscut.

 Comitatul Madison (dezambiguizare), numit după președintele american, care este cel de-al treilea cel mai frecvent nume al unui comitat din Statele Unite ale Americii (fiind folosit de 20 de ori, după Comitatul Washington, de 31 de ori, și Comitatul Franklin, cu 24 de denominalizări)

Același nume de familie 

 Madison, Dolley, soția lui James Madison 
 Madison, George, guvernator al statului Kentucky 
 Madison, Guy, actor 
 Madison, Helene, înotătoare 
 Madison, Holly, model/actriță 
 Madison. James Jonas, comandant de nave 
 Madison, James Sr., tatăl președintelui american 
 Madison, Joe, activist 
 Madison, Kelly, actriță de filme porno 
 Madison, Martha, actriță 
 Madison, Sam, jucător de fotbal american 
 Madison, Talia, luptător profesionist 
 Madison, Tianna, atletă americană 
 Madison, Tiffany, luptător profesionist

Prenume 

Deși tradițional, Madison a fost un nume de familie, relativ recent Madison a devenit un prenume feminin foarte popular în Statele Unite.  Conform datelor furnizate de Social Security Administration (serviciu al guvernului care se ocupă de înregistrarea fiecărui locuitor legal al SUA), dintr-un prenume feminin practic inexistent înainte de 1985, Madison a ajuns să devină cel de-al doilea prenume feminin dat fetelor în 2002. 

 Madison Smartt Bell, scriitor
 Madison Cawein, poet
 Madison Cooper, om de afaceri american
 Madison Hedgecock, jucător de fotbal american
 Madison Jones, autor
 Madison Grant, avocat
 Madison Kane, cântăreț
 Madison McGraw, autor
 Madison Nguyen, politician american
 Madison S. Perry, cel de-al patrulea guvernator al statului Florida
 Madison Stone, actriță de filme pornografice
 Madison Washington, instigator al revoltei sclavilor

Nume de locuri 

Madison este numele a mai multor orășele și orașe din Statele Unite, multe fiind denumite după cel de-al patrulea președinte american.

 Madison, Wisconsin, capitala statului Wisconsin
 Madison Hatters, echipă de baseball
 Madison Mallards, echipă de baseball
 Madison Muskies, echipă de baseball
 Madison International Speedway, circuit de viteză
 Madison Opera

 Madison, Alabama
 Madison, Arkansas
 Madison, California
 Madison, Connecticut
 Madison, Florida
 Madison, Georgia
 Madison, Illinois
 Madison, Indiana
 Madison, Kansas
 Madison, Maine
 Madison, Minnesota
 Madison, Mississippi
 Madison, Missouri
 Madison, Nebraska
 Madison, New Hampshire
 Madison, New Jersey
 Madison (sat), New York
 Madison (oraș), New York
 Madison, Carolina de Nord
 Madison, Ohio
 Madison, Pennsylvania
 Madison, Dakota de Nord
 Madison, Tennessee
 Madison, Virginia
 Madison, Virginia de Vest
 Madison Center, Connecticut
 Comitatul Madison, denumirea a 20 de comitate din Uniune
 Madison Heights, Michigan
 Madison Heights, Virginia
 Madison Lake, Minnesota
 Madison Park, numele a mai multor locuri
 Madison (râu), în Wyoming și Montana
 Madison Township, Minnesota
 Madison Township, Pennsylvania

Alte utilizări 

 Madison (ciclism), un eveniment sportiv din ciclism numit după arena sportivă Madison Square Garden
 Madison (dans), dans tip novelty
 Madison Avenue, bulevard faimos în New York City
 Madison Avenue (band), duo australian
 Madison (film), film realizat în 2001
 Madison Guaranty, companie financiară de tip trust
 Madison High School (Houston), liceu din Houston, Texas
 Madison High School (New Jersey), liceu din Comitatul Morris, statul New Jersey
 Madison Models, agenție de modele
 Madison Records, casă de discuri din Statele Unite
 Madison Square, parc public din New York City
 Madison University, o universitate ne-acreditată din statul Mississippi
 Madison (wrestler), luptător canadian de wrestling
 Dolly Madison, nume comercial din domeniul brutărie
 James Madison University, universitate din Harrisonburg, Virginia
 Mount Madison, munte din statul New Hampshire
 Oscar Madison, personaj din filmul The Odd Couple
 Roman Catholic Diocese of Madison - Dioceza roman-catolică din Madison, Wisconsin
 USS Madison, trei din vasele militare ale United States Navy
 Madison numele de cod pentru micro-procesorul Itanium 2
 Madison (serial televiziune), serial canadian de televiziune care a rulat între 1993 și 1997
 Madison (formație), numele unei formații de muzică emo / rock / alternativă din Dumont, New Jersey

 Vezi și 

 Listă de locuri denumite după James Madison
 Madisonville (dezambiguizare)

 Referințe 

  An November 2002 essay on the sudden popularity of the name Madison. 
    21 septembrie 2003 column in the Washington Post'' lamenting the use of Madison as a female given name.
   Social Security Administration - Popular Baby Names

Nume proprii